Mudrow ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Mudrow-Reichenow (1908–1957), deutsche Biologin
 Ilja Igorewitsch Mudrow (* 1991), russischer Stabhochspringer
 Sergei Alexejewitsch Mudrow (* 1990), russischer Hochspringer
 Volker Mudrow (* 1969), deutscher Handballspieler und -trainer